Christmas in Connecticut ist der Originaltitel folgender Filme:

 Weihnachten nach Maß, US-amerikanische Komödie von Peter Godfrey (1945)
 Schuld war nur der Weihnachtsmann, US-amerikanische Komödie von Arnold Schwarzenegger (1992)